malina – roślina

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Malina – część miasta Opole
 Malina – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Malina – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Malina – część wsi Koniusza w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Malina – część wsi Polekarcice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Malina – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Malina – kolonia wsi Jakubów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno

Gromada 
 Malina (gromada)

Miejscowości w Bułgarii 
 Malina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Malina – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz

Miejscowości na Litwie 
 Malina – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe.

Osoby o nazwisku „Malina” 
 Andrzej Malina (ur. 1960) – polski zapaśnik
 Ansgary Malina (1892–1969) – franciszkanin, kaznodzieja i kompozytor
 Artur Malina (ur. 1965) – polski teolog i duchowny katolicki
 Dawid Malina (ur. 1991) – polski biegacz długodystansowy
 Judith Malina (1926–2015) – amerykańska aktorka i reżyser
 Libor Malina (ur. 1973) – czeski lekkoatleta specjalizujący się z rzucie dyskiem
 Marian Malina (1922–1985) – polski artysta malarz i grafik
 Tadeusz Malina (1856–1933) – polski sędzia i prokurator

Inne 
 Malina – imię żeńskie
 Malina – bułgarska piosenkarka
 Malina – kanał, dopływ Morawy, na Słowacji
 Malina – potok, lewy dopływ Jedlicy; w Karkonoszach
 Malina – rzeka, dopływ Moszczenicy
 Malina – skaliste wzniesienie w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Malina – struga przepływająca przez Opole, dopływ Swornicy
 Malina – film fabularny z 1991, w reż. Wernera Schroetera

Zobacz też 
 
 Złota Malina
 Malin, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka, Maliny